

Джеймспорт — місто, штат Міссурі
 Джеймспорт — переписна місцевість, штат Нью-Йорк